В этой статье находятся составы команд, заявленные на чемпионат мира по футболу 1950. Всего для участия в чемпионате мира было заявлено 283 футболиста. Из них 191 игрок выходил на поле.


Группа 1

Бразилия 
Тренер — Флавио Коста

Мексика 
Тренер —  Октавио Виаль

Швейцария 
Тренер —  Франко Андреоли

Югославия 
Тренер —  Милорад Арсениевич

Группа 2

Англия 
Тренер —  Уолтер Уинтерботтом

Чили 
Тренер —  Артуро Буччарди

США 
Тренер —  Уильям «Билл» Джеффри

Испания 
Тренер —  Гильермо Эйсагирре

Группа 3

Италия 
Тренер —  Ферруччо Ново

Швеция 
Тренер —  Джордж Рейнор

Парагвай 
Тренер —  Мануэль Флейтас Солич

Группа 4

Уругвай 
Тренер —  Хуан Лопес

Боливия 
Тренер —  Марио Претто

Примечания 

Составы
1950